WSE steht als Abkürzung für:
 Warsaw School of Economics
 Warsaw Stock Exchange
 Web Services Enhancements
 Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft
 Wise Installer
 World Standard English
 World Stock Exchange
 Windows Server 2012 Essentials

WSE steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen für:
 DDR: Landkreis Weißensee im Ostzonenverzeichnis der deutschen Kfz-Kennzeichen
 Polen: Powiat Sierpecki

WSe2 steht für:
 Wolframdiselenid

Abkürzung